Iria, Íria:
 Iria Flávia
 Alberto Iria
 Cova da Iria
 Póvoa de Santa Iria
 Santa Iria
 Santa Iria de Azóia